Richard T. Hanna (1914–2001) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii
 Richard L. Hanna (1951–2020) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku